Rysskobben kan syfta på följande platser:

Finland 

 Rysskobben, Korpo, Åboland, 
 Rysskobben, Kimitoön, Åboland,

Se även
Rysskobb
Ryssklobben

Robotskapade Finlandförgreningar